1393 км, 1393-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1393 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 677991.
 1393 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Республика Крым. Код 475015 (Украина), 856249 (Россия).